Соревнования на дистанции 5000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 1 и 4 сентября 2011 года на стадионе Тэгу, Южная Корея.

Призёры

Результаты предварительных забегов

Финальный забег 

Q — квалифицировался в финал автоматически, q — вышел в финал по времени, PB — установил личный рекорд, DQ — дисквалифицирован, DNF — не смог закончить дистанцию, DNS — не стартовал.

Ссылки 
 Результаты забегов
 Результаты финала

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011